Analiza (łac. analysis, od stgr. ἀνάλυσις z ἀνά „w górę” i λύω „rozwiązywać”) – rozkład na składniki (czynniki), zarówno w znaczeniu materialnym, jak i niematerialnym. Wyodrębnienie cech, właściwości, składników badanego przedmiotu lub zjawiska. Przeciwieństwem analizy jest synteza.

Analiza w sensie materialnym 
 reakcja analizy – rozkład substancji
 analiza wody – badanie składu mikrobiologicznego i fizykochemicznego wody
 analiza chemiczna – badanie jakościowego i ilościowego składu chemicznego substancji
 chemiczna analiza jakościowa
 chemiczna analiza ilościowa
 analiza DNA
 analiza impedancji bioelektrycznej
 analiza dokumentacyjna (abstrakt)

Analiza w sensie niematerialnym (abstrakcyjnym) 
Oznacza najczęściej szczegółowe badanie właściwości z naciskiem na rozkład na części składowe
 analiza matematyczna
 analiza funkcjonalna
 analiza harmoniczna
 analiza zespolona
 analiza wypukła
 analiza informatyczna
 analiza algorytmów
 analiza programów
 analiza składniowa
 analiza literacka
 analiza stylistyczna
 analiza ekonomiczna
 analiza SWOT (ekonomia – zarządzanie)
 analiza wrażliwości
 analiza wewnętrzna
 analiza wartości
 analiza wariancyjna
 analiza sytuacji
 analiza strategiczna
 analiza rynku
 analiza porównawcza
 analiza portfelowa
 analiza otoczenia
 analiza marketingowa
 analiza kontaktu
 analiza konkurencji
 analiza bilansu
 analiza techniczna
 analiza kryminalna
 analiza filozoficzna
 analiza błędów
 analiza muzyczna
 analiza systemowa

Strony ujednoznaczniające